Arroyo del Sarandí ist der Name folgender Flüsse in Uruguay:

 Arroyo del Sarandí (Arroyo Solís Grande), Nebenfluss des Arroyo Solís Grande
 Arroyo del Sarandí (Río Arapey), Nebenfluss des Río Arapey
 Arroyo del Sarandí (Río Daymán), Nebenfluss des Río Daymán
 Arroyo del Sarandí (Río Negro), Nebenfluss des Río Negro
 Arroyo del Sarandí (Río Olimar Chico), Nebenfluss des Río Olimar Chico